La denominació Legió III (legio III) es donà, durant la República i l'Imperi, a les següents legions romanes:

 Legió III Augusta: del 43 aC a finals del segle IV (com a mínim); creada per August.
 Legió III Cyrenaica: del 36 aC al ; creada per Marc Antoni.
 Legió III Gallica: del 49 aC a inicis del segle IV (com a mínim); creada per Juli Cèsar.
 Legió III Italica: del 165 a principis del segle IV (com a mínim); creada per Marc Aureli.
 Legió III Parthica: del 197 a principis del ; creada per Septimi Sever.
 Legió III Flavia Salutis , creada per l'emperador Constanci II.